Деобия Опарей (; род. 7 декабря 1971 года, Лондон, Англия, Великобритания) — английский актёр театра и кино, драматург.

Биография 
Родился в семье выходцев из Нигерии. Опарей начал свою карьеру работая в различных британских театральных компаниях, таких как The Royal Shakespeare Company и Национальный молодёжный театр.

В 1990 году начал появляться в эпизодических ролях в сериалах «Дезмонды» (Desmond’s), «Medics», «Механик» (Minder), «Галлоглас» (Gallowglass) и других. В некоторых работах указывался как Dhobi Oparei.

Написал пьесу Crazyblackmuthafuckin’self, в которой сыграл в 2002 году в лондонском театре Ройал-Корт.

В 2011 году сыграл роль корабельного стрелка в блокбастере «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

В 2014 году получил роль Арео Хотаха, капитана гвардии принца Дорна, в сериале «Игра престолов».

В 2019 году снимался в фильме Тима Бёртона «Дамбо» в роли Ронго, а также в сериале Netflix «Половое воспитание» в роли мистера Эфьонга. В марте 2021 года в мировой прокат выйдет новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» при его участии.

Фильмография

Примечания

Ссылки